Görres-Gymnasium heißen folgende nach Joseph Görres benannte Schulen:

 Görres-Gymnasium (Düsseldorf)
 Görres-Gymnasium (Koblenz)